Buslijn 149 (Amstelveen-Uithoorn)
Buslijn 149 (Eindhoven-Reusel)